Municipio de Taylor puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Taylor (condado de Nevada, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Nevada.
 Municipio de Taylor (condado de Columbia, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Columbia.
 Municipio de Taylor (condado de Craighead, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Craighead.
 Municipio de Taylor (condado de Sargent, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sargent.
 Municipio de Taylor (condado de Hanson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hanson.
 Municipio de Taylor (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Taylor (condado de Ogle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ogle.
 Municipio de Taylor (condado de Greene, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Taylor (condado de Harrison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Taylor (condado de Howard, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Taylor (condado de Owen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Owen.
 Municipio de Taylor (condado de Allamakee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Allamakee.
 Municipio de Taylor (condado de Appanoose, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Appanoose.
 Municipio de Taylor (condado de Benton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Taylor (condado de Dubuque, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dubuque.
 Municipio de Taylor (condado de Harrison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Taylor (condado de Marshall, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Taylor (condado de Greene, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Taylor (condado de Grundy, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Taylor (condado de Shelby, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Taylor (condado de Sullivan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.
 Municipio de Taylor (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.
 Municipio de Taylor (condado de Traverse, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Traverse.
 Municipio de Taylor (condado de Union, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Taylor (condado de Blair, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Blair.
 Municipio de Taylor (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.
 Municipio de Taylor (condado de Fulton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Taylor (condado de Lawrence, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.